, une ville du Colorado, également appelée Missouri Flats.
 Missouri City, une ville située dans le Texas ;
 Missouri City, une ville située dans le Missouri.